Pikonema är ett släkte av steklar som beskrevs av Ross 1937. Pikonema ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Pikonema